Николай Фёдорович Рождественский (1863, с. Баскаки, Владимирский уезд — 1920) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, участник обороны Порт-Артура, помощник главного священника армии и флота Колчака, георгиевский кавалер.

Сын священника Фёдора Ивановича Рождественского.

Биография 

 Окончил духовное училище в г. Владимире.
 Окончил семинарию в г. Владимире.
 1884 — Направлен в церковно-приходскую школу Суздальского уезда учителем.
 1885 — Настоятель церкви в с. Санино.
 1897 — Добровольно отправился на Алтай, заняв место преподавателя училища для миссионеров в г. Бийске.
 1902 — По собственному желанию переведён в Иркутскую епархию.
 1904 — С началом русско-японской войны подал прошение о направлении в действующую армию. Назначен священником 6-го и 7-го подвижных госпиталей, базировавшихся на санитарном судне 1-й Тихоокеанской эскадры «Монголия» в крепости Порт-Артур.
 28 июля 1904 года — На борту «Монголии» участвовал в бою с японской эскадрой в Жёлтом море.
 По возвращении «Монголии» в порт получил назначение полковым священником на сухопутный фронт.
 1907 — Старший священник 3-й Сибирской пехотной резервной бригады.
 1910 — Старший священник 43-го Сибирского стрелкового полка и 11-й Сибирской стрелковой дивизии.
 1914 — Полковой священник 164-го пехотного Закатальского полка.
 1917 — Примкнул к Белой гвардии.
 1918 — Главный священник 2-й армии Восточного фронта.
 Помощник главного священника армии и флота Колчака.
 1920 — Во время отступления белых тяжело заболел и скончался. Место погребения неизвестно.

Ссылки 
 Рождественский Николай Федорович

Персоналии по алфавиту
Выпускники Владимирского духовного училища
Выпускники Владимирской духовной семинарии
Священники Русской православной церкви